Sarrión puede referirse a:

 la localidad española de Sarrión, en la provincia de Teruel; o
 un nombre común de la planta Chenopodium bonus-henricus.